Сезон Словацької Екстраліги 2001/2002 — дев'ятий сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 2001/2002 взяло участь 10 команд. В серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда «ХК Слован Братислава», перемігши у фінальній серії «ХК Зволен» із рахунком 4:2. Команда «ХК Нітра» опустилися до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, внаслідок сумарної поразки в перехідних іграх з «ХК Спішска Нова Вес».

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Чвертьфінали:
 ХК Зволен - МСХК Жиліна; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 3:0, 6:2, 3:0, 5:2.
 ХК Слован Братислава - МХК 32 Ліптовський Мікулаш; рахунок серії 4:3, в семи іграх зафіксовані такі результати — 4:2, 3:4 PP, 2:1, 2:3PP, 5:2, 1:4, 7:1.
 HK Aquacity СКР Попрад - ХК Дукла Тренчин; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 2:3 PP, 6:0, 3:1, 3:2PP, 3:2.
 ХК Кошице - ХК 36 Скалиця; рахунок серії 4:1, в п'яти іграх зафіксовані такі результати — 5:2, 6:0, 1:5, 3:1, 4:1.

Півфінали:
 ХК Зволен - HK Aquacity СКР Попрад; рахунок серії 4:0, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 5:2, 6:1, 3:1, 4:1.
 ХК Слован Братислава — ХК Кошице; рахунок серії 4:2, в шести іграх зафіксовані такі результати — 2:1, 4:2, 2:4, 1:2, 4:3 PP, 5:1.

Фінал:
 ХК Зволен — ХК Слован Братислава; рахунок серії 2:4, в шести іграх зафіксовані такі результати — 3:4, 3:6, 3:1, 2:3PP 8:1, 1:4.

Перехідні ігри:
 ХК Нітра — ХК Спішска Нова Вес; рахунок серії 2:4, в шести іграх зафіксовані такі результати — 1:3, 4:1, 5:6PP, 1:5, 3:2, 1:7.

Команда переможець ліги сезону 2001/2002

Найкраща ланка сезону

Посилання 
 Вся статистика сезону 2001/2002 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина